Wahlhausen peut désigner :
Wahlhausen, une commune allemande de l'arrondissement d'Eichsfeld en Thuringe ;
Wahlhausen, un village luxembourgeois de la commune du Parc Hosingen, dans le canton de Clervaux.